

Плоське — присілок, Сапожківський район, Рязанська область
 Плоське — селище, Темниковський район, Мордовія

Плоське — історична місцевість, Подільський район, Київ

Див. також 
 Плоске